|-
| 801 Helwerthia || 1915 WQ || 20 martie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 802 Epyaxa || 1915 WR || 20 martie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 803 Picka || 1915 WS || 21 martie 1915 || Vienna || J. Palisa
|-
| 804 Hispania || 1915 WT || 20 martie 1915 || Barcelona || J. Comas Solá
|-
| 805 Hormuthia || 1915 WW || 17 aprilie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1915 WX || 18 aprilie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 807 Ceraskia || 1915 WY || 18 aprilie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 808 Merxia || 1901 GY || 11 octombrie 1901 || Heidelberg || 
|-
| 809 Lundia || 1915 XP || 11 august 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 810 Atossa || 1915 XQ || 8 septembrie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 811 Nauheima || 1915 XR || 8 septembrie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 812 Adele || 1915 XV || 8 septembrie 1915 ||  || S. N. Beliavskii
|-
| 813 Baumeia || 1915 YR || 28 noiembrie 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 814 Tauris || 1916 YT || 2 ianuarie 1916 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 815 Coppelia || 1916 YU || 2 februarie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 816 Juliana || 1916 YV || 8 februarie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 817 Annika || 1916 YW || 6 februarie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 818 Kapteynia || 1916 YZ || 21 februarie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 819 Barnardiana || 1916 ZA || 3 martie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 820 Adriana || 1916 ZB || 30 martie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 821 Fanny || 1916 ZC || 31 martie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 822 Lalage || 1916 ZD || 31 martie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 823 Sisigambis || 1916 ZG || 31 martie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 824 Anastasia || 1916 ZH || 25 martie 1916 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 825 Tanina || 1916 ZL || 27 martie 1916 || Crimea-Simeis || G. N. Neuimin
|-
| 826 Henrika || 1916 ZO || 28 aprilie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 827 Wolfiana || 1916 ZW || 29 august 1916 || Vienna || J. Palisa
|-
| 828 Lindemannia || 1916 ZX || 29 august 1916 || Vienna || J. Palisa
|-
| 829 Academia || 1916 ZY || 25 august 1916 ||  || G. N. Neuimin
|-
|  || 1916 ZZ || 25 august 1916 || Crimea-Simeis || G. N. Neuimin
|-
| 831 Stateira || 1916 AA || 20 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 832 Karin || 1916 AB || 20 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 833 Monica || 1916 AC || 20 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 834 Burnhamia || 1916 AD || 20 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1916 AE || 23 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 836 Jole || 1916 AF || 23 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 837 Schwarzschilda || 1916 AG || 23 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 838 Seraphina || 1916 AH || 24 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 839 Valborg || 1916 AJ || 24 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 840 Zenobia || 1916 AK || 25 septembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 841 Arabella || 1916 AL || 1 octombrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1916 AM || 1 octombrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 843 Nicolaia || 1916 AN || 30 septembrie 1916 || Hamburg-Bergedorf || 
|-
|  || 1916 AP || 1 octombrie 1916 || Vienna || 
|-
| 845 Naëma || 1916 AS || 16 noiembrie 1916 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 846 Lipperta || 1916 AT || 26 noiembrie 1916 || Hamburg-Bergedorf || K. Gyllenberg
|-
| 847 Agnia || 1915 XX || 2 septembrie 1915 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 848 Inna || 1915 XS || 5 septembrie 1915 || Crimea-Simeis || G. N. Neuimin
|-
| 849 Ara || 1912 NY || 9 februarie 1912 || Crimea-Simeis || S. N. Beliavskii
|-
| 850 Altona ||  || 27 martie 1916 || Crimea-Simeis || S. Beliavskii
|-
| 851 Zeissia ||  || 2 aprilie 1916 || Crimea-Simeis || S. Beliavskii
|-
| 852 Wladilena ||  || 2 aprilie 1916 || Crimea-Simeis || S. Beliavskii
|-
| 853 Nansenia ||  || 2 aprilie 1916 || Crimea-Simeis || S. Beliavskii
|-
| 854 Frostia ||  || 3 aprilie 1916 || Crimea-Simeis || S. Beliavskii
|-
| 855 Newcombia || 1916 ZP || 3 aprilie 1916 || Crimea-Simeis || S. Beliavskii
|-
| 856 Backlunda ||  || 3 aprilie 1916 || Crimea-Simeis || S. Beliavskii
|-
| 857 Glasenappia ||  || 6 aprilie 1916 || Crimea-Simeis || S. Beliavskii
|-
| 858 El Djezaïr || 1916 a || 26 mai 1916 || Algiers || 
|-
| 859 Bouzaréah || 1916 c || 2 octombrie 1916 || Algiers || F. Sy
|-
| 860 Ursina || 1917 BD || 22 ianuarie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 861 Aïda || 1917 BE || 22 ianuarie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 862 Franzia || 1917 BF || 28 ianuarie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 863 Benkoela || 1917 BH || 9 februarie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 864 Aase || A921 SB || 30 septembrie 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 865 Zubaida || 1917 BO || 15 februarie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 866 Fatme || 1917 BQ || 25 februarie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 867 Kovacia || 1917 BS || 25 februarie 1917 || Vienna || J. Palisa
|-
| 868 Lova || 1917 BU || 26 aprilie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 869 Mellena || 1917 BV || 9 mai 1917 || Hamburg-Bergedorf || 
|-
| 870 Manto || 1917 BX || 12 mai 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 871 Amneris || 1917 BY || 14 mai 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 872 Holda || 1917 BZ || 21 mai 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 873 Mechthild || 1917 CA || 21 mai 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 874 Rotraut || 1917 CC || 25 mai 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 875 Nymphe || 1917 CF || 19 mai 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 876 Scott || 1917 CH || 20 iunie 1917 || Vienna || J. Palisa
|-
| 877 Walküre || 1915 S7 || 13 septembrie 1915 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 878 Mildred || 1916 f || 6 septembrie 1916 || Mount Wilson || S. B. Nicholson
|-
| 879 Ricarda || 1917 CJ || 22 iulie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 880 Herba || 1917 CK || 22 iulie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 881 Athene || 1917 CL || 22 iulie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 882 Swetlana || 1917 CM || 15 august 1917 ||  || G. N. Neuimin
|-
| 883 Matterania || 1917 CP || 14 septembrie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 884 Priamus || 1917 CQ || 22 septembrie 1917 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 885 Ulrike || 1917 CX || 23 septembrie 1917 ||  || S. N. Beliavskii
|-
| 886 Washingtonia || 1917 b || 16 noiembrie 1917 ||  || 
|-
| 887 Alinda || 1918 DB || 3 ianuarie 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 888 Parysatis || 1918 DC || 2 februarie 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 889 Erynia || 1918 DG || 5 martie 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 890 Waltraut || 1918 DK || 11 martie 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 891 Gunhild || 1918 DQ || 17 mai 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1918 DR || 31 mai 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 893 Leopoldina || 1918 DS || 31 mai 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 894 Erda || 1918 DT || 4 iunie 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
|  || 1918 DU || 11 iulie 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 896 Sphinx || 1918 DV || 1 august 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 897 Lysistrata || 1918 DZ || 3 august 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 898 Hildegard || 1918 EA || 3 august 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 899 Jokaste || 1918 EB || 3 august 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 900 Rosalinde || 1918 EC || 10 august 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-